Il existe plusieurs villages historiques acadiens :
 le Village historique acadien du Nouveau-Brunswick ;
 le Village historique acadien de Pobomcoup en Nouvelle-Écosse ;
 le  de Van Buren, au Maine ;
 le  de Lafayette, en Louisiane ;
 Vermionville, village acadien situé à une quinzaine de kilomètres du précédent, à Lafayette en Louisiane ;
 le Village de l'Acadie de Mont-Carmel, à l'Île-du-Prince-Édouard.

Voir aussi 
 Kings Landing
 Village québécois d'antan